Арту́рас Андрулис (; ) — литовский баскетболист, двукратный чемпион Европы (1937, 1939).

Биография 
Учился в . С 17 лет начал играть в баскетбол, сначала играл за команду училища. Выступая за ЛФЛС, был приглашён в сборную Литвы. На победном чемпионате Европы 1937 года сыграл в 4 матчах (лишь один начал в стартовой пятёрке), набрал 1 очко во встрече со сборной Эстонии. На следующем чемпионате 1939 года был уже основным защитником сборной, сыграл во всех 7 матчах, набрал 21 очко. Наиболее успешной в индивидуальном плане стала игра со сборной Венгрии (79:15), в которой он набрал 8 очков. В итоге литовская команда одержала победу в турнире, а Андрулис стал одним из первых в истории двукратных чемпионов Европы по баскетболу.

Помимо баскетбола, на серьёзном уровне играл в футбол. Провёл 2 матча за футбольную сборную Литвы. Дебютировал 30 июня 1936 года в товарищеском матче против сборной Эстонии. Второй и последний матч за сборную сыграл 3 сентября 1938 года также против эстонцев, в рамках Балтийского кубка. На клубном уровне также играл за ЛФЛС.

В конце Второй мировой войны бежал в Германию, в лагере беженцев основал с другими этническими литовцами баскетбольную команду «Шарунас». Позднее иммигрировал в США, где работал в литовском атлетическом клубе.

Примечания

Литература 
 Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. (I t.) — Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 1998
 Vidas Mačiulis, Vytautas Gudelis. Halė, kurioje žaidė Lubinas ir Sabonis. 1939—1989. — Respublikinis sporto kombinatas, Kaunas, 1989

Ссылки 
 

Баскетболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Футболисты по алфавиту
Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Спортсмены нескольких видов спорта
Иммигрировавшие в США из Германии